La Macédoine du Pirin, en Bulgarie ;
 La Macédoine-Orientale-et-Thrace, en Grèce.